Stefan Witkowski (1873–1954) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stefan Witkowski (1892–?) – polski polityk, poseł, przewodniczący WRN w Warszawie i prezydent Pruszkowa
 Stefan II Witkowski (1897–1939) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Witkowski (1903–1942) – inżynier i projektant, wynalazca, przywódca konspiracyjnej organizacji Muszkieterzy
 Stefan Witkowski (1912–1981) – urbanista, nauczyciel akademicki, działacz społeczny Radomia
 Stefan Witkowski (szachista) (1931–2007) – polski szachista, dziennikarz, sędzia i działacz szachowy
 Stefan Witkowski – piłkarz i narciarz